Серге́й Родио́нов:
 Родионов, Сергей Иванович (1920—1989) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Сергей Иванович (род 1920) — Ректор НГПИ.
 Родионов, Сергей Константинович (1859—1925) — русский архитектор и реставратор, педагог.
 Родионов, Сергей Михайлович (1948—2007) — российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Родионов, Сергей Петрович (1898—1961) — советский учёный, геолог-петрограф, профессор.
 Родионов, Сергей Сергеевич (род. 1961) — российский банкир и медиамагнат.
 Родионов, Сергей Юрьевич (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.